Armand Lévy (1795-1841) – mineralogista francese
 Armand Lévy (1827-1891) – avvocato e giornalista francese